Šafarevič [šafárevič] ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Шафаре́вич).
 Andrej Igorjevič Šafarevič (*1963), ruski matematik.
 Igor Rostislavovič Šafarevič (1923-2017), ruski matematik, filozof, publicist in politik.